

Astronomia 
 L6 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 L6 – codice vettore IATA di Tbilaviamsheni

Altro 
 L6 – motore in linea a sei cilindri